John Sinclair (Schots politicus) (1860-1925), een Schotse politicus en edelman
 John Sinclair (dichter) (*1941), een Amerikaanse dichter, schrijver en politieke activist